Stapelfeld bezeichnet:
 Stapelfeld, Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Stapelfeld (Cloppenburg), Ortsteil von Cloppenburg im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen

Stapelfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Stapelfeld (1864–1929), deutscher Politiker
 Mike Stapelfeld (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Stapelfeldt